

Toponomastica
Brera è uno storico quartiere del centro di Milano.

Edifici
La Pinacoteca di Brera, museo nazionale d'arte antica e moderna.
Accademia di belle arti di Brera, ateneo pubblico milanese.

Associazioni
Osservatorio astronomico di Brera
Orto botanico di Brera
Accademia di belle arti di Brera

Persone
Gianni Brera, giornalista e scrittore lombardo 
Paolo Brera, scrittore, figlio di Gianni.
Paolo Brera, musicista.
Guido Maria Brera

Altre
Brera, un modello di auto dell'Alfa Romeo.
Brera Calcio è la squadra di calcio dell'omonima zona di Milano